Balónek může být:
 nafukovací balónek, pouťová hračka plněná horkým vzduchem či heliem či nafukovaná ústy
 míč
 balón neboli aerostat, bezmotorové bezkřídlé letadlo